Карма може да се односи на:

 Карма, појам из индијске филозофије
 Карма (будизам)
 Карма (музички састав)
 Карма (Белорусија)
 Карма (филм)